Lietuvos Rytas bezeichnet:

 Lietuvos rytas, größte litauische Tageszeitung
 Lietuvos rytas Vilnius, Basketballverein aus der litauischen Hauptstadt Vilnius